Sibbick ist der Familienname folgender Personen:

 Lucy Sibbick (* 20. Jahrhundert), britische Maskenbildnerin
 Toby Sibbick (* 1999), englischer Fußballspieler